Taggskräppor (Emex) är ett släkte av slideväxter som beskrevs av Francisco Campderá. Taggskräppor ingår i familjen slideväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slideväxter